Мён () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Пуйастрюк. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65326.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 18 км к востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река Ашелла ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 109 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 59 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 41 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 69,5 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 41 активных жителей работали 38 человек (20 мужчин и 18 женщин), безработных было 3 (3 мужчин и 0 женщин). Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи